Terville (Duits: Terwen), gemeente in Oost-Frankrijk, vroeger in Duitsland
 Terwen (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
 Adrianus Jacobus Terwen (1841 – 1918), Nederlands tekenaar en graveur
 Jacobus Terwen (1916 – 1998), Nederlands architectuurhistoricus en ingenieur
 Johannes Leonardus Terwen (1813 – 1873), Nederlands schrijver en wetenschapper
 Pieter Terwen (1667 – 1767), Nederlands koopman
 Pieter Terwen (schilderij), door Jan de Meyer (II)